Озгёрюш:
 Озгёрюш () — село в Бакай-Атинском районе Таласской области Киргизии
  — село в Лейлекском районе
  — село в Ат-Башинском районе